John Burgoyne kan syfta på bland andra:

* John Burgoyne (död omkring 1435), engelsk politiker
 John Burgoyne (1722–1792), brittisk militär, politiker och dramatiker
 Sir John Fox Burgoyne (1782–1871), brittisk militär
 Sir John Burgoyne, 1:e baronet (omkring 1592–1657), engelsk politiker
 Sir John Burgoyne, 7:e baronet (1739–1785), brittisk militär